The One Woman – cortometraggio del 1916 diretto da Henry Otto
The One Woman – film del 1918 diretto da Reginald Barker